У́лица Баграмя́на, У́лица Ма́ршала Баграмя́на — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь И. Х. Баграмяна.

Россия 
 Улица Баграмяна — улица в Брянске.
 Улица Маршала Баграмяна — улица в Калининграде.
 Улица Маршала Баграмяна — улица в Москве.
 Улица Баграмяна — улица в Новокузнецке.
 Улица Баграмяна — улица в Новороссийске.
 Улица Баграмяна — улица в Орле.
 Улица Маршала Баграмяна — улица в Пятигорске.
 Улица Баграмяна — улица в Ростове-на-Дону.

Армения / НКР 
 Проспект Маршала Баграмяна — проспект в Ереване.
 Улица Баграмяна — улица в Артике.
 Улица Маршала Баграмяна — улица в Степанакерте.

Белоруссия 
 Улица Баграмяна — улица в Витебске.
 Улица Баграмяна — улица в Полоцке.

См. также 
 Проспект Маршала Баграмяна

Маршала Баграмяна